Fulara, gwarowe określenie rodzaju polskiej fujarki, instrumentu ludowego,
 Fulara, nazwisko, w obecnej Polsce, około tysiąca osób.

Zobacz też 
 Fular, tkanina,
 Fular, chustka na szyję zamiast krawata z fularu w XIX-wiecznym stylu biedermeier.